Oberliga 2009/10 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2009/10
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2009/10
 Fußball-Oberliga Hamburg 2009/10
 Fußball-Oberliga Niedersachsen 2009/10
 Fußball-Oberliga Nordost 2009/10
 Fußball-Oberliga Südwest 2009/10
 Eishockey-Oberliga 2009/10
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2009/10
 Handball-Oberliga Sachsen 2009/10